Rippchen steht für:
 Kotelett
 Schälrippchen

Siehe auch:
 Frankfurter Rippchen
 Kasseler Rippchen
 Spareribs